Дополнение к латинице — 1 или Управляющие символы C1 и дополнение к латинице — 1 () — второй блок стандарта Юникод. Он занимает диапазон ISO 8859-1 80 (U+0080) — FF (U+00FF). Управляющие символы C1 не являются графемами.

Блок Юникода «Управляющие символы C1 и латиница-1, дополнения» был включён в его нынешнюю версию с тем же набором символов, начиная с версии 1.0 стандарта Юникод, где был известен как Латиница-1.

Список символов 

|-
! colspan="13" |Управляющие символы C1

|-
! colspan="13" |Пунктуация и другие символы латиницы-1

|-
! colspan="13" |Заглавные буквы

|-
! colspan="13" |Математический оператор

|-
! colspan="13" |Заглавные буквы

|-
! colspan="13" |Строчные буквы

|-
! colspan="13" |Математический оператор

|-
! colspan="13" |Строчные буквы

|}

Подблоки 
Блок Юникода «Управляющие символы C1 и латиница-1 с добавлением» содержит пять подблоков.

Управляющие символы C1 
Управляющие символы C1 содержат 32 управляющих кода и унаследованы от ISO 8859-1 и других 7- и 8-битных систем кодирования. Названия управляющих символов взяты из стандарта ISO/IEC 6429:1992.

Пунктуация и другие символы латиницы-1 
Пунктуация и другие символы латиницы-1 содержит 32 распространённых международных знака пунктуации, таких, как перевернутые восклицательный и вопросительный знаки, интерпункт, валютные знаки, дроби и надстрочные цифры.

Заглавные буквы 
Содержит заглавные формы 30 дополнительных латинских букв.

Строчные буквы 
Содержит строчные формы 32 дополнительных латинских букв.

Математический оператор 
Подблок «Математический оператор» содержит знаки умножения и деления.

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Управляющие символы C1 и дополнение к латинице — 1Официальная таблица символов Консорциума Юникода 
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+008x
| title="U+0080: Control (alias PADDING CHARACTER) (alias PAD)" | PAD
| title="U+0081: Control (alias HIGH OCTET PRESET) (alias HOP)" | HOP
| title="U+0082: Control (alias BREAK PERMITTED HERE) (alias BPH)" | BPH
| title="U+0083: Control (alias NO BREAK HERE) (alias NBH)" | NBH
| title="U+0084: Control (alias INDEX) (alias IND)" | IND
| title="U+0085: Control (alias NEXT LINE) (alias NEL)" | NEL
| title="U+0086: Control (alias START OF SELECTED AREA) (alias SSA)" | SSA
| title="U+0087: Control (alias END OF SELECTED AREA) (alias ESA)" | ESA
| title="U+0088: Control (alias CHARACTER TABULATION SET) (alias HORIZONTAL TABULATION SET) (alias HTS)" | HTS
| title="U+0089: Control (alias CHARACTER TABULATION WITH JUSTIFICATION) (alias HORIZONTAL TABULATION WITH JUSTIFICATION) (alias HTJ)" | HTJ
| title="U+008A: Control (alias LINE TABULATION SET) (alias VERTICAL TABULATION SET) (alias VTS)" | VTS
| title="U+008B: Control (alias PARTIAL LINE FORWARD) (alias PARTIAL LINE DOWN) (alias PLD)" | PLD
| title="U+008C: Control (alias PARTIAL LINE BACKWARD) (alias PARTIAL LINE UP) (alias PLU)" | PLU
| title="U+008D: Control (alias REVERSE LINE FEED) (alias REVERSE INDEX) (alias RI)" |  RI 
| title="U+008E: Control (alias SINGLE SHIFT TWO) (alias SINGLE-SHIFT-2) (alias SS2)" | SS2
| title="U+008F: Control (alias SINGLE SHIFT THREE) (alias SINGLE-SHIFT-3) (alias SS3)" | SS3
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+009x
| title="U+0090: Control (alias DEVICE CONTROL STRING) (alias DCS)" | DCS
| title="U+0091: Control (alias PRIVATE USE ONE) (alias PRIVATE USE-1) (alias PU1)" | PU1
| title="U+0092: Control (alias PRIVATE USE TWO) (alias PRIVATE USE-2) (alias PU2)" | PU2
| title="U+0093: Control (alias SET TRANSMIT STATE) (alias STS)" | STS
| title="U+0094: Control (alias CANCEL CHARACTER) (alias CCH)" | CCH
| title="U+0095: Control (alias MESSAGE WAITING) (alias MW)" |  MW 
| title="U+0096: Control (alias START OF GUARDED AREA) (alias START OF PROTECTED AREA) (alias SPA)" | SPA
| title="U+0097: Control (alias END OF GUARDED AREA) (alias END OF PROTECTED AREA) (alias EPA)" | EPA
| title="U+0098: Control (alias START OF STRING) (alias SOS)" | SOS
| title="U+0099: Control (alias SINGLE GRAPHIC CHARACTER INTRODUCER) (alias SGC)" | SGC
| title="U+009A: Control (alias SINGLE CHARACTER INTRODUCER) (alias SCI)" | SCI
| title="U+009B: Control (alias CONTROL SEQUENCE INTRODUCER) (alias CSI)" | CSI
| title="U+009C: Control (alias STRING TERMINATOR) (alias ST)" |  ST 
| title="U+009D: Control (alias OPERATING SYSTEM COMMAND) (alias OSC)" | OSC
| title="U+009E: Control (alias PRIVACY MESSAGE) (alias PM)" |  PM 
| title="U+009F: Control (alias APPLICATION PROGRAM COMMAND) (alias APC)" | APC
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+00Ax
| title="U+00A0: NO-BREAK SPACE (alias NBSP)" | NBSP
| title="U+00A1: INVERTED EXCLAMATION MARK" | ¡
| title="U+00A2: CENT SIGN" | ¢
| title="U+00A3: POUND SIGN" | £
| title="U+00A4: CURRENCY SIGN" | ¤
| title="U+00A5: YEN SIGN" | ¥
| title="U+00A6: BROKEN BAR" | ¦
| title="U+00A7: SECTION SIGN" | §
| title="U+00A8: DIAERESIS" | ¨
| title="U+00A9: COPYRIGHT SIGN" | ©
| title="U+00AA: FEMININE ORDINAL INDICATOR" | ª
| title="U+00AB: LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK" | «
| title="U+00AC: NOT SIGN" | ¬
| title="U+00AD: SOFT HYPHEN (alias SHY)" | SHY
| title="U+00AE: REGISTERED SIGN" | ®
| title="U+00AF: MACRON" | ¯
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+00Bx
| title="U+00B0: DEGREE SIGN" | °
| title="U+00B1: PLUS-MINUS SIGN" | ±
| title="U+00B2: SUPERSCRIPT TWO" | ²
| title="U+00B3: SUPERSCRIPT THREE" | ³
| title="U+00B4: ACUTE ACCENT" | ´
| title="U+00B5: MICRO SIGN" | µ
| title="U+00B6: PILCROW SIGN" | ¶
| title="U+00B7: MIDDLE DOT" | ·
| title="U+00B8: CEDILLA" | ¸
| title="U+00B9: SUPERSCRIPT ONE" | ¹
| title="U+00BA: MASCULINE ORDINAL INDICATOR" | º
| title="U+00BB: RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK" | »
| title="U+00BC: VULGAR FRACTION ONE QUARTER" | ¼
| title="U+00BD: VULGAR FRACTION ONE HALF" | ½
| title="U+00BE: VULGAR FRACTION THREE QUARTERS" | ¾
| title="U+00BF: INVERTED QUESTION MARK" | ¿
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+00Cx
| title="U+00C0: LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE" | À
| title="U+00C1: LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE" | Á
| title="U+00C2: LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX" | Â
| title="U+00C3: LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE" | Ã
| title="U+00C4: LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS" | Ä
| title="U+00C5: LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE" | Å
| title="U+00C6: LATIN CAPITAL LETTER AE" | Æ
| title="U+00C7: LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA" | Ç
| title="U+00C8: LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE" | È
| title="U+00C9: LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE" | É
| title="U+00CA: LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX" | Ê
| title="U+00CB: LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS" | Ë
| title="U+00CC: LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE" | Ì
| title="U+00CD: LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE" | Í
| title="U+00CE: LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX" | Î
| title="U+00CF: LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS" | Ï
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+00Dx
| title="U+00D0: LATIN CAPITAL LETTER ETH" | Ð
| title="U+00D1: LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE" | Ñ
| title="U+00D2: LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE" | Ò
| title="U+00D3: LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE" | Ó
| title="U+00D4: LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX" | Ô
| title="U+00D5: LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE" | Õ
| title="U+00D6: LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS" | Ö
| title="U+00D7: MULTIPLICATION SIGN" | ×
| title="U+00D8: LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE" | Ø
| title="U+00D9: LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE" | Ù
| title="U+00DA: LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE" | Ú
| title="U+00DB: LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX" | Û
| title="U+00DC: LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS" | Ü
| title="U+00DD: LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE" | Ý
| title="U+00DE: LATIN CAPITAL LETTER THORN" | Þ
| title="U+00DF: LATIN SMALL LETTER SHARP S" | ß
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+00Ex
| title="U+00E0: LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE" | à
| title="U+00E1: LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE" | á
| title="U+00E2: LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX" | â
| title="U+00E3: LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE" | ã
| title="U+00E4: LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS" | ä
| title="U+00E5: LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE" | å
| title="U+00E6: LATIN SMALL LETTER AE" | æ
| title="U+00E7: LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA" | ç
| title="U+00E8: LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE" | è
| title="U+00E9: LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE" | é
| title="U+00EA: LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX" | ê
| title="U+00EB: LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS" | ë
| title="U+00EC: LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE" | ì
| title="U+00ED: LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE" | í
| title="U+00EE: LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX" | î
| title="U+00EF: LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS" | ï
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+00Fx
| title="U+00F0: LATIN SMALL LETTER ETH" | ð
| title="U+00F1: LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE" | ñ
| title="U+00F2: LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE" | ò
| title="U+00F3: LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE" | ó
| title="U+00F4: LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX" | ô
| title="U+00F5: LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE" | õ
| title="U+00F6: LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS" | ö
| title="U+00F7: DIVISION SIGN" | ÷
| title="U+00F8: LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE" | ø
| title="U+00F9: LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE" | ù
| title="U+00FA: LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE" | ú
| title="U+00FB: LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX" | û
| title="U+00FC: LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS" | ü
| title="U+00FD: LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE" | ý
| title="U+00FE: LATIN SMALL LETTER THORN" | þ
| title="U+00FF: LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS" | ÿ
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию .
|}

Графическая таблица

См. также 
 Основная латиница
 Набор символов

Примечания